El Rally de Cerdeña de 2017, oficialmente 14º Rally d'Italia Sardegna, fue la decimocuarta edición y la séptima ronda de la temporada 2017 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró del 8 al 11 de junio y contó con un itinerario de 19 tramos sobre tierra que sumaron un total de 312.66 km cronometrados. Fue también la séptima ronda de los campeonatos WRC 2 y WRC 3.

Ott Tanak se quedó con la victoria con un tiempo de 3:25:15.1 dejando por detrás a Latvala a 12.3s y a Neuville a más de un minuto.

Lista de inscriptos

Resultados

Itinerario

Power stage

El power stage al igual que en las anteriores carreras fue la última etapa del rally y tuvo un recorrido total de 6.96 km.

Clasificación final

Referencias

Enlaces externos 
 Rally de Italia - Sitio web oficial

Temporada 2017 del Campeonato Mundial de Rally
Deporte en Italia en 2017
Rally de Cerdeña